Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Gorecki – polski poeta, satyryk i bajkopisarz
 Edward Gorecki – polski urzędnik
 Piotr Gorecki – polski farmaceuta
 Tadeusz Gorecki – polski malarz portrecista

Zobacz też 
 Górecki